

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Briw“ beginnt.

Briw 



Briwe 
 Briwere, William († 1244), englischer Geistlicher, Bischof von Exeter
 Briwes, Robert de, englischer Richter